Guy Smith (1880–1957) – brytyjski biskup anglikański
 Guy N. Smith (ur. 1939) – brytyjski pisarz, autor horrorów
 Guy Smith (ur. 1974) – brytyjski kierowca rajdowy
 Guy Smith (ur. 1996) – holenderski piłkarz